Steidle steht für:
 Steidle (Bauunternehmen), deutsches Bauunternehmen
 Steidle Architekten, deutsches Architekturbüro

Steidle ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Steidle (1936–1978), deutscher Künstler und Musiker
 Basilius Steidle (1903–1982), deutscher Benediktiner, Hochschullehrer und Patrologe
 Brian Steidle, US-amerikanischer Menschenrechtsaktivist und Journalist

 Johann Georg Steidle (1828–1903), deutscher Jurist und Erster Bürgermeister der Stadt Würzburg von 1884 bis 1899
 Josef Steidle (1908–1938), deutscher Bootsbauer und Opfer der NS-Justiz
 Luitpold Steidle (1898–1984), DDR-Politiker
 Otto Steidle (1943–2004), deutscher Architekt
 Oliver Steidle (* 1975), deutscher Jazzmusiker

 Susanne Steidle (* 1964), deutsche Schauspielerin
 Verena von Gagern-Steidle (* 1946), deutsche Fotografin
 Wolf Steidle (1910–2003), deutscher Klassischer Philologe
 Wolfgang Steidle (1903–1977), deutscher Elektrotechniker

Siehe auch:
 Steidl
 Steidel